Cerdon (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Cerdon (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy